Gawrilow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Olegowitsch Gawrilow (* 1960), russischer Schachspieler
 
 Gari Petrowitsch Gawrilow (1935–1999), sowjetisch-russischer Mathematiker, Kybernetiker und Hochschullehrer
 Juri Wassiljewitsch Gawrilow (* 1953), sowjetischer Fußballspieler und -trainer
 Pjotr Michailowitsch Gawrilow (1900–1979), sowjetischer Major, einer der Verteidiger der Festung Brest 1941
 Sergei Anatoljewitsch Gawrilow (* 1966), russischer Politiker 
 Walentin Alexandrowitsch Gawrilow (* 1946), sowjetischer Leichtathlet
 Wassiliy Gawrilow (1785–1813), russischer Kosake und Offizier

Siehe auch:
 Gawriloff
 Gavrilov
 Hawrylow